Dvoslov, dvostruki znak, digram ili digraf (di- + -gram ili -graf), kombinacija dvoje slova (grafema) kojima je namena označiti jedan, suglasnički ili samoglasnički glas (fonem). U jeziku se broj dvoslova u alfabetu ne mora poklapati sa stvarnim brojem. Na primer, savremeni latinski jezik ima ch i qu, engleski ima ee, th, njemački ima ie, ch i ph, talijanski gn ili zz itd.

Фонетика